Душан Попович (; род. 28 февраля 1983) — сербский шахматист, гроссмейстер (2007).

В составе сборной Сербии и Черногории участник 37-й Олимпиады (2006) в Турине.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Сербии и Черногории
Шахматисты Сербии